Ein Funkbetriebszeugnis ist eine personengebunde Erlaubnis zur Teilnahme an einem bestimmten Funkdienst:

 Funkbetriebszeugnisse für die Schifffahrt
 Funkbetriebszeugnisse für die Luftfahrt
 Amateurfunkzeugnis.